Die Saison 2010/11 war die 19. Spielzeit der Berlin-Liga und die dritte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 14. August 2010 mit zwei Eröffnungsspielen und endete am 29. Mai 2011. Vom 28. November 2010 bis zum 22. Januar 2011 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Tabelle

Einzelnachweise 

Berlin Liga 2010 11
2010